Song är ett kinesiskt och koreanskt efternamn, som också förekommer på andra språk.

Som  kinesiskt efternamn är det vanligt och skrivs traditionellt 宋, förenklat 宋, pinyin Sòng.  I äldre text och utanför Folkrepubliken Kina kan det också skrivas Sung eller Soong. 	

Den 31 december 2014 var 213 personer med efternamnet Song bosatta i Sverige. 16 personer bosatta i Sverige skrev namnet Sung och 1 person Soong.

Personer med efternamnet Song eller med varianter av detta namn

Män
 Alex Song (född 1987), kamerunsk fotbollsspelare
 Song Dae-Nam (född 1979), sydkoreansk judoutövare
 Daewon Song (född 1975), koreansk-amerikansk skateboardåkare
 Song Huizong (1082–1135), kinesisk kejsare
 Song Jiaoren (1882–1913), kinesisk nationalistsik politiker
 Song Jin-Woo (född 1966), sydkoreansk basebollsspelare
 Song Kang-ho (född 1967), sydkoreansk skådespelare
 Song Myeong-seob (född 1984), sydkoreansk taekwondoutåivare
 Song Renqiong (1909–2005), kinesisk militär och kommunistisk politiker
 Rigobert Song (födda 1976), kamerunsk fotbollsspelare
 Song Seung-Jun (född 1980), sydoreansk basebollspelare
 Song Seung-Tae (född 1972), sydkoreansk landhockeyspelare
 Song Taizu (927–976), kinesisk kejsare

Med avvikande transkription
 T.V. Soong (1894–1971), kinesisk affärsman, diplomat och nationalistisk politiker
 Sung Yu-Chi (född 1982), taiwanesisk taekwondoutövare

Kvinnor
 Song Hai-rim (född 1985), sydkoreansk handbollsspelare
 Song Ji-hyun (född 1969), sydkoreansk handbollsspelare
 Song Qingling (landhockeyspelare) (född 1986), kinesisk landhockeyspelare
 Song Xiaobo (född 1958), kinesisk basketspelare
 Song Zuying (född 1966), kinesisk sångerska av Miao-etnicitet

Med avvikande transkription
 Soong Ai-ling (1890–1973), kinesisk affärskvinna
 Soong Ching-ling (1893–1981), kinesisk politiker, senare kommunist, gift med Sun Yat-sen
 Soong May-ling (1897–2003), kinesisk politiker, gift med Chiang Kai-shek

Källor

Kinesiska efternamn
Koreanska efternamn
WP:Projekt Kina
WP:Projekt Korea